Miejscowości w USA:
 McFall – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Gentry
Gminy w USA:
 McFall (ang. McFall Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas